Heiliger Hain steht für:

 heiliger Hain, geheiligte Wäldchen für Gottheiten
 Heiliger Hain (Wahrenholz), Naturschutzgebiet in Wahrenholz, Niedersachsen
 Svatobor (Berg), deutsch Heiliger Hain, bewaldeter Berg in Tschechien

Siehe auch:
 Heiliger Hain der Göttin Osun (Nigeria)